Рядо́к — небольшое торгово-промысловое поселение в Древней Руси, преимущественно в Новгородской земле.

Появилось в конце XV века на торговых путях и в местах промыслов: железоделательных, солеварных, на волоках. Впоследствии, по мере развития, становились торгово-ремесленными центрами небольшого сельского округа. Более крупное неукреплённое торгово-промышленное поселение называлось посадом.

Населяли рядки рядовичи, то есть люди, связанные рядом — договором, торговцы и ремесленники, занимавшиеся также сельским хозяйством.

В первой половине XVI века на территории нынешней Новгородской области было 42 рядка. С конца того же века часть рядков потеряла своё значение и исчезла. В XVII веке некоторые рядки превратились сначала в посады, а затем в города, например:
 Колпино
 Тихвин
 Повенец
 Валдай
 Вытегра
 Вышний Волочёк
 Боровичи
 Слово рядок сохранилось в названиях некоторых населённых пунктов:
 Берёзовский Рядок
 Опеченский Рядок
 Сясьские Рядки

Примечания

Ссылки 
 
 
 Большая Советская Энциклопедия, 2-й выпуск
 

Типы населённых пунктов
География Русского государства
Новгородская республика
Экономика Русского государства